Тутмос II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1492—1479 годах до н. э., из XVIII династии.

Биография

Происхождение и приход к власти 

Тутмос II был сыном фараона Тутмоса I от его второстепенной жены Мутнофрет. На момент смерти отца ему было около 21 года и он на тот период являлся старшим сыном, так как оба старших сына Тутмоса I, Аменмос и Уждмос, умерли раньше отца. Следует предположить, что он тотчас же женился на своей сводной  сестре, юной царевне Хатшепсут, которой тогда было не более 15 лет. Это было сделано для того, чтобы упрочить права Тутмоса на престол, ведь Хатшепсут, рождённая от Тутмоса I великой царицей Яхмос Хент-темеху, являлась первейшей наследницей престола. Если верить заявлениям, сделанным Хатшепсут позднее, а у нас нет оснований сомневаться в их правдивости, этот брак был заключен против воли покойного монарха, который так и не назначил Тутмоса ll своим наследником и предпочёл бы, чтобы его дочь царствовала единолично.

Судя по мумии, новый царь был элегантным молодым человеком, рост которого составлял около 1,7 м. Он был широкоплеч, но не очень силён. У него была более крупная голова, чем у его воинственного невысокого отца. При этом он унаследовал от предков выступающие верхние передние зубы, а его подбородок, как и у других членов семьи, слегка скошен. У Тутмоса были волнистые тёмно-каштановые волосы, но на момент смерти, когда ему было около 40 лет, он почти облысел. Возможно, оставшиеся на его голове волосы были специально завиты для красоты. Ногти на его руках и ногах аккуратно подстрижены. Очевидно, он был крайне утончённым человеком, о чём свидетельствуют также мягкие и слегка женоподобные черты его лица. Характер Тутмоса, судя по всему, сильно отличался от характера Хатшепсут. На протяжении большей части его царствования они крайне холодно относились друг к другу.

Архитектор Инени, сказав, что Тутмос I «взошёл на небо», добавляет: «… царь Верхнего и Нижнего Египта Аахеперенра (Тутмос II) воцарился над Египтом, стал властвовать над Красной землёй. Он овладел обеими берегами, как победоносный». Эта цитата крайне важна, так как доказывает, что Тутмос II непосредственно наследовал Тутмосу I.

Имена Тутмоса II  

«Хоровым» именем Тутмоса было Канахт-Усерпехети, «Могучий бык, сильный и могущественный»; именем небти — Нечеринесут, «Божественный в царстве»; «золотым именем» — Сехемхеперу, «Правящий (всеми) творениями»; тронным именем — Аахеперенра, «Великий в творении, принадлежащим богу солнца». К его личному имени — Тутмос, «Рождённый богом Тотом», следовавшему за титулом «сын бога солнца», иногда добавлялись эпитеты: Неферхен, «Прекрасный в восхождениях»; Аменси, «Сын Амона»; Сетепенамон, «Избранный Амоном»; Хикуас, «Правитель Фив»; Неджетира, «Защитник бога солнца» и тому подобное.

Поход в Нубию 

Правление Тутмоса II началось с молниеносного подавления восстания, разразившегося в Нубии, в области третьего порога. Об этом говорится в надписи, вырезанной на скалах, стоящих вдоль дороги между Асуаном и Шаллалем, и датированной «годом первым, восьмым днём второго месяца первого сезона». Таким образом, надпись была составлена уже через пять недель после смерти Тутмоса I. В ней сказано: 

«В день явления царя Аахеперенра, сына бога Тутмоса на троне сокола (то есть в день его восшествия на престол)… его величество был во дворце… (когда) к нему пришёл посланник с письмом, в котором было сказано следующее: „Презренная страна Куш начала мятеж, и те, кто был во власти царя, планируют восстание и собираются напасть на него. Жители Египта начинают уводить свой скот из пределов этой крепости, которую твой отец Аахеперкара (Тутмос I), да живёт он вечно, построил во время своих походов, чтобы не позволять мятежным варварам, нубийским бедуинам из Хенеджефера (нападать) на тех, кто живёт здесь, на севере презренной страны Куш. (Восставшие? под предводительством?) тех двух нубийских принадлежащих к семье вождя презренной страны Куш, который (пал?) перед владыкой Обеих Земель…“»

Возможно, речь идёт о предводителе нубийцев, убитом Тутмосом I. Автор письма, несомненно, не знает о смерти Тутмоса I — он употребляет фразу «да живёт он вечно», которую использовали, говоря только о живом правителе. Далее в тексте говорится:

«Услышав это, его величество разгневался, подобно пантере, и он воскликнул: „Я клянусь, что как Ра любит меня, как мой отец Амон благословляет меня, я не дам ни одному из людей этой семьи жить!“ Затем его величество отправил большую армию в Нубию в этот его первый поход, чтобы низвергнуть всех тех, кто восстал против его величества или был враждебен по отношению к владыке Обеих Земель. Но когда это войско достигло презренного Куша, (они обнаружили, что) армия его величества (дислоцированная там) (уже) победила тех варваров. Потом, согласно всему, что приказал его величество, они не позволили кому-либо из мужчин (членов семьи) жить, за исключением одного из детей вождя презренного Куша, который был привезён живым в качестве пленника с его людьми туда, где находился его величество. Эти (пленники) были брошены в ноги царю, ибо его величество появился на своём троне, когда были приведены пленники, захваченные войском его величества. (Таким образом) эта страна (Нубия) была вынуждена подчиниться его величеству, как прежде, и люди радовались, вожди были счастливы, и они восхваляли владыку Обеих Земель».

В начале надписи её автор обращается к  Тутмосу II с весьма льстивыми словами:

«Его слава могуча, страх его во (всей) стране, ужас его в землях ханнебу (в Дельте, на морском побережье). Две части Хора и Сета под его властью, Девять Луков (так называли племена, традиционно враждебные по отношению к Египту) собраны вместе у его ноги, азиаты приходят к нему, принося свою дань, а нубийские бедуины — принося свои корзины (с продукцией). Его южная граница далеко, подобно Хору земли, его северная (граница) далеко, как края (земли). Болота Азии во власти его величества, и руку его посланника не задерживают среди стран Фенеху (Финикии)».

В конце текста приведены следующие слова:

«Эти вещи произошли из-за славы его величества, ибо его отец Амон любит его намного сильнее, чем любого царя, существовавшего с начала (истории)».

Следовательно, на юношу, когда он только восходил на престол, возлагали большие надежды. Однако он, вероятно, был слишком мягок, чтобы соперничать со своей супругой, поэтому, повзрослев, она сразу же стала самоутверждаться, отодвигая царя на задний план.

Имя Тутмоса II вырезано на фрагментах, обнаруженных в Джебель-Баркале, расположенного в области четвёртого порога Нила. Следовательно, можно предположить, что за время его царствования египетское влияние в Нубии расширилось и в них вошла эта местность.

Другие походы 

В крайне фрагментарном тексте, вырезанном в храме в Дейр-эль-Бахри, очевидно, говорится о походе в Сирию, предпринятом Тутмосом II, но надпись слишком отрывочна для того, чтобы делать какие-либо выводы. , упоминая войну против шасу, кочевников, живущих у сирийской границы, пишет: «Я следовал за царём Аахеперенра, и мной были захвачены в земле шасу так много пленников, что я не считал их».

В оазисе Фарафра, примерно в 315 км от Асьюта, найдена надпись в которой упоминается имя Тутмоса II. Судя по ней, царь подчинил ливийские племена, населявшие не только данный оазис, но и другие, находившиеся в Западной пустыне. Но, учитывая эти исключения, в целом правление Тутмоса II было мирным и характеризовалось в основном возведением храмов.

Строительная деятельность 

В Карнаке Тутмос II завершил строительство, начатое его отцом, приступил к сооружению ещё одного пилона и, возможно, установил несколько своих статуй. Возможно, царь производил строительные работы в заупокойном храме в Мединет-Абу, возведённом Аменхотепом I, строительство которого продолжил Тутмос I. В Фивах, в храме Уаджмоса, были найдены фрагменты статуи, причём в вырезанном на нём тексте упоминается 18-й год царствования Тутмоса II. Данный факт крайне важен, так как свидетельствует о том, что Манефон, вероятно, был прав, утверждая , что царь правил 20 лет, хотя большинство египтологов не признают справедливость этого предположения. Судя по всему, Тутмос II проводил строительные работы в Эсне, в некоторых храмах Семны и Куммэ (Нубия). В Бухене, недалеко от Вади-Хальфы, был возведён храм; причём, в надписях на его стенах Хатшепсут занимает такое же положение, что Тутмос II.

Семья 

Первым ребёнком родившемся в браке Тутмоса II и Хатшепсут, известным нам, была девочка по имени Нефрура. Судя по её титулатуре, в которой она названа наследницей престола, Нефрура была старшим ребёнком в семье. Она родилась в самом начале правления Тутмоса II, когда её матери Хатшепсут было чуть более 16 лет. Дело в тои, что на протяжении первых лет жизни Нефрура о ней заботился , сподвижник ещё фараона Яхмоса I, и которому на тот момент было уже около 70 лет. Сенмут, отвечающий за добычу каменных глыб для обелисков Хатшепсут, в асуанской надписи сообщает о том, что он был главным управляющим царевны Нефрура. Изучив его статую, хранящуюся в Берлине, можно прийти к выводу, что царевна тогда была совсем юной незамужней девушкой, но уже не ребёнком.

У Тутмоса II, несомненно, были другие дети от разных жён. К их числу относится мальчик по имени Тутмос, заметно выделяющийся на общем фоне и впоследствии ставший великим правителем Тутмосом III. Его родила одна из побочных супруг царя, дама, не принадлежащая к царскому роду, которую звали Исет, или Исе (такое же имя носила богиня, названная греками Исидой). Очевидно, Тутмос II в последние годы своей жизни очень трепетно относился к этому мальчику и, насколько нам известно, был очень привязан к Исет.

Назначение наследником Тутмоса III 

Впоследствии, после смерти Хатшепсут, когда царевич стал фараоном Тутмосом III, он приказал составить текст, в котором говорилось о его назначении наследником трона. Хотя к тому времени рассказ о данном событии превратился в повествовании о чуде, произошедшем по воле божества, факты, на которых он основан, были достаточно правдивыми для того, чтобы не вызвать протест у многих людей, ещё помнящих, что произошло на  самом деле. Эта надпись вырезана на стене Карнакского храма, в ней говорится о том, как в конце правления Тутмоса II жрецы Карнака избрали царём его сына Тутмоса III. Во время религиозного праздника, в котором принимал участие царь, оракул бога Амона, воплощённый в его статуе, которую несли на плечах жрецы, «искал» юного Тутмоса и, появившись перед ним, слегка наклонился к нему, будто указывая на него. В результате он был провозглашён наследником престола и посажен рядом с царём, старательно изображающим удивление. Слабовольный Тутмос II вряд ли без посторонней помощи осмелился бы нанести такое оскорбление своей властной супруге Хатшепсут, даже если очень хотел этого. Благодаря небольшому представлению, устроенному жрецами, он смог заявить, что сам Амон избрал юношу, который, очевидно, только достиг совершеннолетия (у египтян оно наступало в 16 лет).

Смерть и погребение 

Видимо, через несколько недель после провозглашения Тутмоса III наследником престола, в возрасте примерно 40 лет Тутмос II внезапно скончался. Его тело, как стало известно в наши дни, покрыто мелкими туберкулами, или сыпью. Профессор Эллиот Смит отмечал, что не может определить, чем это вызвано: болезнью или солями, использовавшимися при бальзамировании. Однако, по его мнению, более вероятно, что царь был поражён каким-то смертельным заболеванием. Болезненность фараона заметна и по общему виду мумии, на которой Гастон Масперо заметил «рыхлую кожу в пятнах и шрамах, тогда как лобная часть лысая; тело тощее и даже дряблое с очевидной нехваткой силы и мышечного тонуса». Не исключено, что царь мог быть отравлен.

Гробница Тутмоса II в Долине царей получила номер KV42. Она находится в северной части некрополя, рядом с гробницами Тутмоса I и Тутмоса III. Погребальная камера, попасть в которую можно по наклонному коридору, по форме напоминает картуш. Хотя стены были покрыты штукатуркой, работа по её росписи не завершена. В камере до сих пор стоит саркофаг из кварцитовидного песчаника, который не успели покрыть надписями. Очевидно, изначально царь был погребён именно там, но впоследствии его тело было перенесено жрецами в тайник в Дейр-эль-Бахри, где оно и было найдено. В настоящее время оно хранится в Каирском музее.

Библейский фараон 
Тутмоса II ряд библеистов называет библейским фараоном книги «Исход». В доказательства теории приводятся короткое процветающее время правления, сменившееся кризисом и отсутствием наследника (Тутмос III родился незадолго до смерти своего отца). Также мумия Тутмоса II сохранила следы нарывов, оставленных якобы чумой, охватившей в тот период Египетское и Хеттское царства.

Родословие Тутмоса II

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Бауэр Сьюзен Уайс. История Древнего мира. От истоков Цивилизации до падения Рима. — М.: АСТ, 2014. — 992 с.

Ссылки 
 Фотографии мумии Тутмоса II

Фараоны по алфавиту
Фараоны XVIII династии
Правители Африки XV века до н. э.
Тутмос III